Die Abkürzung EVL steht für folgende Begriffe: 

 Einfach verkettete Listen, bei der Datenstruktur Liste
 Eislaufverein Landshut, siehe EV Landshut 
 Energieversorgung Leverkusen, ein lokales Energie-Dienstleistungsunternehmen aus dem Raum Leverkusen

EVL